Ornitologia: Nom donat a diversos ocells de la família dels túrdids, especialment els del gènere Turdus.
Tord comú (Turdus philomelos)
Tord ala-roig (Turdus iliacus)

 Ictiologia: Nom donat a diversos peixos de la família dels làbrids que pertanyen als gèneres Symphodus i Labrus.
Tord flassader (Symphodus doderleini)
Tord massot (Labrus merula)
Enrocador, tord, tord roquer o tord enrocador (Symphodus melops)
Tord roquer o canari (Symphodus mediterraneus)